TIPOS Slovenská hokejová liga 2022/23 bude 30. sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku. Týmy na 1. — 6. místě postoupí přímo do čtvrtfinále. Týmy na 7. — 10. místě budou hrát předkolo play-off. Pro klub na 11. místě sezona skončí a tým na 12. místě přímo sestoupí do 2. hokejové ligy.

Systém soutěže 
V sezoně 2022/23 se bude hrát v jedné skupině. Liga bude mít 12 účastníků + mládežnický tým slovenské reprezentace do 18 let. Vítěz 1. ligy postoupí přímo do Tipos extraligy.

Základní část

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- 
|1.|| Michel Miklík || HK Gladiators Trnava || 42 || 26 || 36 || 62 || 20 || +17
|- 
|2.|| Roman Kukumberg || HK Gladiators Trnava || 42 || 12 || 47 || 59 || 10 || +12
|- 
|3.|| Vladimír Antonov || HK Gladiators Trnava || 43 || 33 || 23 || 56 || 41 || +12
|- 
|4.|| Martin Jakúbek || HK MŠK Indian Žiar nad Hronom || 46 || 27 || 28 || 55 || 16 || -2
|- 
|5.|| Viktor Fekiač || HK MŠK Indian Žiar nad Hronom || 40 || 15 || 38 || 53 || 12 || +6
|- 
|6.|| Igor Safaralejev || HC 19 Humenné || 38 || 22 || 30 || 52 || 24 || +19
|- 
|7.|| Roman Jurák || HK Gladiators Trnava || 46 || 16 || 34 || 50 || 12 || +6
|- 
|8.|| Bruno Mráz || VLCI Žilina || 39 || 14 || 36 || 50 || 26 || +9
|- 
|9.|| Jakub Cíger || HK ‘95 Považská Bystrica || 44 || 17 || 32 || 49 || 65 || +11
|- 
|10.|| Vladislav Lešenko || HK Levice || 35 || 19 || 27 || 46 || 46 || -1
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je konečné pořadí nejlepších pěti brankářů.

Play-off

Pavouk

Předkolo

HK ESMERO Skalica (7.) – HC Topoľčany (10.) 

Konečný stav série 3:1 na zápasy pro HC Topoľčany.

HK ‘95 Považská Bystrica (8.) – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom (9.) 

Konečný stav série 3:2 na zápasy pro HK MŠK Indian Žiar nad Hronom.

Čtvrtfinále

VLCI Žilina (1.) – HC Topoľčany (10.)

TSS GROUP Spartak Dubnica (2.) – HK MŠK Indian Žiar nad Hronom (9.)

HC 19 Humenné (3.) – Modré krídla Slovan (6.)

HK Gladiators Trnava (4.) – HK VITAR Martin (5.)

Reference 

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2022
Lední hokej v roce 2023
Sport na Slovensku v roce 2022
Sport na Slovensku v roce 2023